Osoby o tym nazwisku:
 Michael Aikman – australijski wioślarz, olimpijczyk
 Troy Aikman – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego